Wilhelm Füssli kan syfta på:

* Wilhelm Füssli (1803–1845), schweizisk politiker
 Wilhelm Füssli (1830–1916), schweizisk konstnär